La Variety Distribution è una casa di distribuzione cinematografica italiana.

Storia 
Variety Distribution (già Variety Film e Variety Communications) opera a livello mondiale  nel settore della produzione e distribuzione cinematografica. La società gestisce i diritti di ogni tipo di sfruttamento, anche su piattaforme digitali, di un ampio catalogo di titoli di diversi generi, occupandosi anche di restauro e preservazione digitale a lungo termine di prodotti audiovisivi in partnership con una rete internazionale di società e professionisti specializzati dell’industria cinematografica, audiovisiva e multimediale.

Attività 
La società partecipa ai principali festival cinematografici e mercati, tra cui il MIPTV, il MIPCOM e il Festival del Cinema a Cannes, EFM European Film Market durante il Festival internazionale del cinema di Berlino, il DISCOP a Budapest.

Al Festival di Cannes 2022 ha partecipato presentando in anteprima il film "Ritorno al Presente".

Nel 2023 ha lanciato una nuova piattaforma on demand, che rende disponibili per l'Italia, tra gli altri, film di catalogo e film classici italiani degli anni 1940 restaurati.

Catalogo 
La società distribuisce in esclusiva a livello mondiale una library di oltre mille film, la maggior parte di proprietà della Euro Immobilfin Srl, prodotti dagli anni 1930 ai giorni nostri.

All'interno del catalogo sono presenti registi tra cui Mario Bava, Alessandro Blasetti, Mario Monicelli, Giuliano Montaldo, Ermanno Olmi.

Filmografia

Distribuzione cinematografica parziale  
 Tutti i colori del buio, regia di Sergio Martino (1972)
 Antropophagus, regia di Joe d'Amato (1980)
 Mediterraneo, regia di Gabriele Salvatores (1991)
 Teste rasate, regia di Claudio Fragasso (1993)
 Il postino, regia di Michael Radford (1994)
 Io, Arlecchino, regia di Matteo Bini (2015)
 7 Minuti, regia di Michele Placido (2016)
 Il grande salto, regia di Giorgio Tirabassi (2017)
 A mano disarmata, regia di Claudio Bonivento (2019)
 Fulci Talks, regia di Antonietta De Lillo (2021)

Produzione cinematografica 

 Tener a mente, regia di Gino Bianchi (2021)
 Troppa famiglia, regia di Pierluigi Di Lallo (2022)
 Antropophagus 2, regia di Dario Germani (2022)
 Ritorno al presente, regia di Toni Fornari e Andrea Maia (2022)
 Gli ultimi di noi, regia di Giorgio Bruno (2022)

Note

Collegamenti esterni 
 Sito ufficiale
 Shop ufficiale (piattaforma on demand)

Case di distribuzione cinematografica
Case di produzione cinematografica